APU och Apu kan syfta på: 

 APU – avser praktik i den nya gymnasieförordningen och berör elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter 1 juli 2011, se arbetsplatsutbildning
 Apu (isbrytare, 1899) – en isbrytare i finländsk tjänst
 Apu (isbrytare, 1968) – en isbrytare i finländsk och rysk tjänst
 Apu Nahasapeemapetilon  – en av rollfigurerna i den animerade TV-serien Simpsons
 APU – en enhet som levererar elkraft, pneumatik eller hydraulik, se Auxiliary power unit
 Apu (tidning) – en finländsk veckotidning grundad 1933
 Apu (mytologi) – en bergsande enligt mytologin och religionen i Peru, Ecuador och Bolivia, ett begrepp som går tillbaka till Inkariket
 Apu – huvudpersonen i de indiska filmerna Sången om vägen, Aparajito och Apus värld, som tillsammans går under benämningen "Apu-trilogin", regisserade av Satyajit Ray